Venâncio est un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (née en 1953), politicienne et femme d'affaires brésilienne.
 Frederico Venâncio (né en 1993), footballeur portugais.
 Liliana Venâncio (née en 1995), joueuse angolaise de handball.
 Marcos Venâncio de Albuquerque (né en 1980), footballeur brésilien.
  (née en 1968), mannequin et actrice brésilienne.
 Pedro Venâncio (né en 1963), joueur de football portugais.
  (né en 1984), joueur de football et de futsal brésilien.
 Willian Venâncio (né en 1994), athlète brésilien, spécialiste du lancer de poids.

Toponyme 

 Venâncio Aires, ville brésilienne dans l'État du Rio Grande do Sul.

Patronyme portugais